Der Kanton Mauléon-Licharre war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Oloron-Sainte-Marie, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Mauléon-Licharre. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 1994 bis 2015 Jean-Pierre Mirande.

Der Kanton Mauléon-Licharre war 313,52 km² groß und hatte 10.041 Einwohner (Stand 2006).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Mauleonlicharre
Aufgelöst 2015